Nike je lahko:
 Nike - grška boginja
 Nike - žensko osebno ime
 Nike, Inc - multinacionalno podjetje
 upor Nike - upor leta 532 v Bizancu